VMI steht als Abkürzung für:

 Valstybinė mokesčių inspekcija, Finanzamt in Litauen
 Vendor Managed Inventory, Lieferantengesteuerter Bestand
 Vienna Music Institute, österreichisches Privatkonservatorium
 Virginia Military Institute, Militärcollege in Lexington, Virginia, USA
 Visual Merchandising Initiative e.V., deutscher Verein zur Förderung von Merchandising deutscher Handelsunternehmen
 Volkswirtschaftliche Masseninitiative, Form der freiwilligen Arbeit außerhalb beruflicher Tätigkeit in der DDR 

VMI